Questa è la lista dei singoli più venduti in Finlandia. La fonte dei dati riportati è Musiikkituottajat - IFPI Finland.

Note

Collegamenti esterni 

Liste di singoli
Musica in Finlandia